Мордовин, Павел:

 Мордовин, Павел Александрович (1842—1907) — генерал-майор Российского императорского флота, сын А. Я. Мордовина.
 Мордовин, Павел Павлович (1924—1945) — полный кавалер ордена Славы.